Ки́ра Гео́ргиевна Андроникашви́ли (, Андроникашвили-Пильняк; 16 июня 1908, Тифлис — 24 февраля 1960, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советская актриса и режиссёр кино. Заслуженная артистка Грузинской ССР (1959). Княжна.

Биография 
Происходила из княжеского рода Андрониковых. В кинематограф пришла по следам старшей сестры Нато, попавшей в кино случайно.

В 1923—1928 годах была актрисой Госкинпрома Грузии, в 1929—1931 годах — актрисой и помощником режиссёра киностудии «Востокфильм».

В 1936 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Эйзенштейна).

Была ассистентом режиссёра («Союздетфильм») и режиссёром дубляжа («Грузия-фильм»).

В 1937 году, вслед за своим мужем Борисом Пильняком, была репрессирована. Незадолго до ареста она успела вывезти трёхлетнего сына Бориса в Грузию, где он 7 лет жил в семье своей тетки Наты Вачнадзе.

16 мая 1938 года приговорена как ЧСИР (член семьи изменника Родины) к 8 годам лагерей. 12 июня 1938 года из Бутырской тюрьмы Москвы этапирована в Акмолинский лагерь жён изменников Родины (АЛЖИР), где пробыла до 1 мая 1940 года, когда была «отправлена в Москву в распоряжение НКВД». Реабилитирована в 1956 году.

Семья 
 Родители:
 Отец — Георгий Александрович Андроников (1875—1911), князь, гусарский полковник.
 Мать — Екатерина Семёновна Сливицкая (1877—1947).
 Сестра — Нато Вачнадзе (урожденная Андроникашвили)(1904—1953), советская грузинская актриса.
 Муж — Борис Пильняк (псевдоним Бориса Андреевича Вогау; 1894—1938), советский писатель.
 Сын — Борис Борисович Андроникашвили (при рождении Пильняк, 1934—1996), советский писатель, актёр, сценарист.
 Племянники:
 Эльдар Николаевич Шенгелая (род. 1933), советский и грузинский кинорежиссёр. Сын Нато Вачнадзе.
 Георгий Николаевич Шенгелая (род. 1937), советский и грузинский кинорежиссёр. Сын Нато Вачнадзе.
 Кира Андроникашвили (р. 1945), советская актриса.

Фильмография

Актриса 
  — Буревестники — Катине
  — Нателла
  — Элисо — Элисо
  — Земля жаждет — Джамал
  — Пустыня
  — В чёрных горах (короткометражный) — жена Стефана
  — Он ещё вернётся — мать
  — Строптивые соседи
  — Маяковский начинался так… — дама
  — Зуб акулы — мать Али

Примечания

Ссылки 
 

Кира Георгиевна
Выпускники ВГИКа
Заключённые АЛЖИРа
Реабилитированные в СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР